Cup of China 2012 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2012/2013. Прошёл с 2 по 4 ноября 2012 года на льду Спортивного центра «Восток» (Шанхай). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира на сайте championat.com

2012 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Ноябрь 2012 года
Спорт в Китае в 2012 году
2012 год в Шанхае